El término salitre se puede referir a:
 salitre, una sustancia salina.

Geografía 
 Salitre, ciudad de Ecuador.
 Cantón Salitre, cantón de Ecuador.
 Salitre, territorio de Costa Rica.
Ciudad Salitre, barrio famoso de Bogotá.

Arte 
 Salitre, película argentina de 1959.

Fuerzas Armadas 
 Salitre, ejercicio militar internacional realizado por diversas fuerzas aéreas de América.